

Osoby 
 Andreo Cseh (ur. 1895, zm. 1979) – węgierski duchowny katolicki
 Ferenc Cseh – węgierski kajakarz
 Gusztáv Cseh (ur. 1934, zm. 1985) – rumuński artysta grafik
 Kálmán Cseh von Szent-Katolna – jeździec, uczestnik Olimpiady w 1928
 Katalin Cseh (ur. 1961) – węgierski literat
 Krisztina Cseh (ur. 1989) – węgierska pięcioboistka nowoczesna
 László Cseh (ur. 1985) – węgierski pływak
 László Cseh (ur. 1910, zm. 1950) – węgierski piłkarz
 Martin Cseh (ur. 1988) – słowacki piłkarz
 Tamás Cseh (ur. 1943, zm. 2009) – węgierski pieśniarz, kompozytor i aktor

Geografia

Miejscowości 
 Csehbánya – wioska w węgierskim komitacie Veszprém
 Csehipuszta – miasto w rumuńskim okręgu Sălaj

Góry 
 Cseh-tavi-csorba – przełęcz w Tatrach Wysokich na granicy polsko-słowackiej
 Cseh-tavi-katlan – dolina w słowackich Tatrach Wysokich

Zobacz też  
 Böhm
 Böhme
 Böhmer
 Czech
 Czechowicz
 Čech
 Tschech